Petit peut faire référence à :

Nom commun 

 Un « petit » est la progéniture d'un animal, le plus souvent d'un mammifère.

Adjectif 
 petit, un adjectif qui signifie entre autres, de taille réduite.

Anthroponyme 

 Petit, un patronyme français, le quatrième le plus porté en France ;
 , un pseudonyme.

Toponyme 

 Petit, municipalité de l'État de Falcón au Venezuela ;
 Petit, cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme